Артем — чоловіче ім'я
 Артем (місто)
 Сергєєв Федір Андрійович
 Святий Артемій — єгипетський святий

Компанії
 ДАХК «Артем» — компанія у місті Києві

Див. також 
 Артемісій